УПГ, также  — аббревиатура, может означать:
 
 Учебная противотанковая граната (УПГ-8)
 Установка подготовки газа (в маркировке, например: УПГ-500)
 Установка для проверки гидросистем (в маркировке, например: УПГ-300)
 Установка для проверки гироприборов
 Управление по переработке газа
 Универсальная подвижная гидроустановка
 «Универсальная презентационная группа»
 Установка для поверки гамма-излучения (в маркировке, например: переносная — УПГ-П)
 Украинская породная группа
 Устройство памяти гипотез
 Удаление парафина гексеном (нефт.)

См. также 
 UPG — сокращение от  — «обновление».
 UPG — код аэропорта ИАТА для , Макасар, Индонезия.
 UPG (от ) — , националистическая и коммунистическая политическая партия Испании.
 UPG (от ) — Союз габонского народа, оппозиционная политическая партия Габона, Центральная Африка.